Эррол Энтони Стивенс (; 9 мая 1986, Кингстон, Ямайка) — ямайский футболист, нападающий. Выступал за сборную Ямайки.

Биография 
Эррол Стивенс начал играть в футбол, когда ему, по его словам, было два года, есть даже фотографии. Во втором дивизионе Стивенс начал играть, когда ему было 14, потом перешёл Премьер-лигу Ямайки. По словам Эррола, на Ямайке у футболистов нет стольких возможностей играть в футбол, как в Европе или России. Однажды друг Эррола Аким Присли, с которым он до лета 2009 играл за команду «Харбор Вью», сказал, его агент, имеющий возможность устроить просмотр в Сербии и России, и попросил посоветовать хорошего игрока, и он посоветовал ему Стивенса. Эррол полетел в Сербию, в город Нови-Сад, и провёл там три игры, которые впечатлили агента, после чего тот предложил поехать попробовать устроиться в России. 20 августа 2009 года Стивенс подписал контракт с «Химками», который был рассчитан до конца сезона, а уже спустя два дня дебютировал в подмосковном клубе в матче против ЦСКА.

Примечания

Ссылки 
 Эррол Стивенс: «Это же мечта — играть в России»
 Эррол Стивенс: «На улице подходят и говорят: „Это же тот парень, что играл в России“»

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Харбор Вью»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Тиволи Гарденс»
Игроки ФК «Портмор Юнайтед»
Игроки ФК «Арнетт Гарденс»
Игроки ФК «Ханой» (1956—2012)
Игроки ФК «Хайфон»
Игроки ФК «Тханьхоа»